Элоди Фонтан (; 9 июля 1987, Бонди) — французская актриса кино и телевидения, снимающаяся с 1996 года.

Биография 
Родилась в Бонди (Сен-Сен-Дени) 9 июля 1987 года. Актерскую карьеру начала в детском возрасте во французской рекламе для Nissan, сети ресторанов Quick, Euro Disney и производителя десертов Alsa. В кино дебютирует в 9 лет в фильме Жерара Лозье «Опасная профессия», где её партнёрами были Жерар Депардьё и Мишель Ларок.

В 2014 году сыграла роль младшей дочери Кристиана Клавье в комедии «Безумная свадьба».

В 2015-м на съёмках фильма «Superнянь 2» познакомилась с актёром и режиссёром Филиппом Лашо, в 2016 году они объявили о своих отношениях.

Актриса

Примечания

Ссылки 

Дети-актёры Франции